Deep Waters ist der Titel von:

 Deep Waters (1920), US-amerikanischer Stummfilm von Maurice Tourneur
 Deep Waters (1948), US-amerikanisches Filmdrama von Henry King